Le tournoi de tennis de Montréal est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1978 I, classée en catégorie Futures, se dispute du 13 au .

Hana Strachoňová remporte le simple dames. En finale, elle bat Stephanie Tolleson, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Ann Kiyomura et Laura duPont.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Montréal
 Saison 1978 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1978 I
Montreal I
Sport au Canada en 1978
1978 au Québec
Tennis en février 1978